Иван Прозоровский:
 Прозоровский, Иван Андреевич Пуговица — голова и воевода в правление великих князей Василия III Ивановича и Ивана IV Васильевича.
 Прозоровский, Иван Андреевич (1712—1786) — генерал-аншеф, кавалер ордена Св. Александра Невского.
 Прозоровский, Иван Иванович (1754—1811) — князь, генерал-поручик.
 Прозоровский, Иван Семёнович (ок. 1618—1670) — русский воевода и государственный деятель.